Конюх — людина, яка займається конярством, доглядає за кіньми.
 Ана Конюх ( 1997) — хорватська тенісистка.
 Конюх Петро Васильович (1910—1994) — білоруський оперний співак, бас.

Топонім 

 Конюх — село в общині Кратово.

  — село в міському поселенні Крушевац.

Див. також 
 Конюхи
 Конюший